Heinrich „Henry“ Faust (* 19. August 1945 in Simmern/Hunsrück) ist ein deutscher Heimatkundler und Autor.

Leben 
Heinrich „Henry“ Faust wurde 1945 in Simmern/Hunsrück geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Im Alter von 14 Jahren kam er nach Köln und mit 18 Jahren 1963 nach Weiden (Köln). Bereits 1963 wurde er Mitglied des SV Weiden 1914/75 e.V. und setzte sich fortan engagiert in verschiedenen Führungspositionen für den Verein ein. Neben der Vereinsarbeit hob er, zusammen mit Heinz Brill, 1977 die „Jungschiedsrichter auf der Linie“ aus der Taufe, welche zur Blaupause für das Jugendschiedsrichterwesen des Deutschen Fußball-Bunds wurde. 2005 wurde er 1. Vorsitzender des SV Weiden und leitete dessen Geschicke bis 2015. Für sein Engagement seit mehr als einem halben Jahrhundert wurde Faust zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Seit 2013 widmet er sich der regionalen Geschichte. Als im Jahr 2014 das 100-jährige Jubiläum des Vereins anstand, stieß er bei der Recherche zur Chronik auf viele amüsante und erhaltenswerte Geschichten. So entstand 2014 die Idee und Realisation für sein erstes Buch „Bahnstraße Weiden 1914“. Seine Bücher erstellt und verlegt Henry Faust im Eigenvertrieb. Mittlerweile haben seine Bücher eine Gesamtauflage von 1000 Exemplaren erreicht.

Auszeichnungen und Ehrungen 
Im August 2004 wurde ihm für seine Verdienste vom Bundespräsidenten die Medaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Seit 2022 ist er ebenfalls Ehrenmitglied des Geschichtsvereins Köln-West.

Eigene Veröffentlichungen 

 Bahnstraße Weiden 1914, Eigenverlag, Dezember 2014
 Hinter den Kulissen, Eigenverlag, Mai 2017
 Unser schönes Weiden, Eigenverlag, November 2019

Einzelnachweise 

Autor
Deutscher
Geboren 1945
Mann